Indonézia legnagyobb természetes és mesterséges tavai

Források
 

Indonézia vízrajza
Tavak listái